Judensteuer bezeichnet unterschiedliche Steuern oder antisemitisch motivierte Zwangsabgaben, denen Juden unterworfen wurden:

im Römischen Reich:
 Fiscus Judaicus

im Mittelalter:
 Leibzoll, eine Geleitsabgabe beim Überschreiten einer territorialen Zollgrenze
  Schutzgeld der Juden abgeleitet aus dem Judenregal
 Dritter Pfennig, eine Krönungssteuer

im friderizianischen Preußen:
 Judenporzellan

in der Zeit des Nationalsozialismus:
 Reichsfluchtsteuer
 Judenvermögensabgabe
 Auswandererabgabe (auch als Passumlage bezeichnet)

Siehe auch:
 Tempelsteuer